Gourdault est un nom de famille français notamment porté par :
 Léon Gourdault, maire de Choisy-le-Roi entre 1927 et 1936 ;
 Marie Martin-Gourdault (1881-1938), peintre française ;
 Marius Gourdault (1859-1935), peintre français ;
 Pierre J.- A. Gourdault (1880-1915), peintre et graveur français.

Patronyme français